Autotropis är ett släkte av skalbaggar. Autotropis ingår i familjen plattnosbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattnosbaggar
Autotropis